Monique Siegel (ur. 1 stycznia 1988 w Oberwiesenthal) – niemiecka biegaczka narciarska, zawodniczka klubu WSC Erzgebirge Oberwiesenthal.

Kariera 
W dużej imprezie zadebiutowała 29 grudnia 2004 roku, podczas zawodów mistrzostw kraju 
Baiersbronn (Niemcy), gdzie zajęła 50. miejsce w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 29 listopada 2009 roku w Ruce, gdzie zajęła 61. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym. Pucharowe punkty wywalczła podczas Tour de Ski 2015 w Val di Fiemme 10 stycznia, gdzie na dystansie 10 km stylem klasycznym zajęła 24. miejsce.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS 

Niemieccy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1989